Ucon ist die Bezeichnung von:
 Ucon (Fluss), ein Fluss im Valley County, im US-Bundesstaat Idaho
 Ucon (Ort), eine Ortschaft im Bonneville County, im US-Bundesstaat Idaho
 City of Ucon, eine Stadt im Bonneville County, im US-Bundesstaat Idaho

Siehe auch:
 Ukon
 Yukon